Тумановское сельское поселение — муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Туманово.

Географические данные 
 Расположение: северо-восточная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Гагаринским районом
 на востоке — с Царёво-Займищенским сельским поселением
 на юге — с Ермолинским сельским поселением (в 2017 году вошло в состав Тумановского сельского поселения) 
 на юго-западе — с Новосельским сельским поселением
 на западе — с Мещёрским сельским поселением

 По территории поселения проходит автодорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеются станции: Туманово, о.п. 205-й км, о.п. 218-й км.
 Крупные реки: Жижала.
 Садовые товарищества: Тумановское

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Тумановское сельское поселение были включены все населённые пункты 4-х упразднённых сельских поселений: Ермолинского, Мещёрского, Царево-Займищенского и Шуйского.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 74 населённых пункта:

См. также 
 Козлов — древний город-крепость на реке Жижала

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Вяземского района Смоленской области‎